Osoby o tym nazwisku:
 José António Camões – katolicki ksiądz, historyk i poeta
 Luís de Camões – portugalski poeta